Jogorogo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Jogorogo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Jogorogo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar